Лос Патос има више значења:

 Лос Патос (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Патос (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Патос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Патос (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Патос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Патос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Патос, Пуерто Колорадо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Патос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Патос (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Патос (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Патос (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Патос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Патос (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Патос (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Патос (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Патос, Лос Тревињо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Патос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Патос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Патос, Ел Дормидо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Патос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику